Curio bezeichnet:
 Curio TI, Gemeinde im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Curio (Amt), Vorsteher einer curia (Geschlechterverband) in römischen Städten
 Curio (Cognomen), erblicher Beiname der römischen gens der Scribonier

Curio  ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Curio (1932–2020), deutscher Verhaltensforscher und Ökologe
 Gottfried Curio (* 1960), deutscher Politiker (AfD)
 Jacob Curio (1497–1572), deutscher Arzt und Mathematiker
 Johann Carl Daniel Curio (1754–1815), deutscher Pädagoge und Publizist
 Martin Friedrich Curio († 1686), deutscher Theologe 

Siehe auch:
 Curia
 Kurie (Begriffsklärung)